Plaatsen
Miyagi (prefectuur), een van de prefecturen van Japan
Miyagi (dorp), een voormalig dorp in Japan

Mensen
 Michio Miyagi (1894-1956), Japanse kotomuzikant
 Chōjun Miyagi (1888-1953), Japanse gevechtsportbeoefenaar
 Mimi Miyagi (1973), artiestennaam van de Filipijnse pornoster Melody Damayo
Kyoko Miyagi (1955), alias Kyouko Tonguu, Japanse stemactrice
 "Mr. (Kesuke) Miyagi", een personage uit de film The Karate Kid uit 1984.
Overig
Fujiya & Miyagi, een Britse band